Diese Liste zeigt die Flaggen der 24 Provinzen Ecuadors.

Liste

Weblinks 

 Flags of the World (englisch)

Ecuador
Provinzen